Casaline ima više značenja:
 Casaline, L'Aquila
 Casaline, Salerno